

W 

W
Musiklabel W